Pleuron (griechisch ) bezeichnet:

 Pleuron (Mythologie), Sohn von Aitolos und Pronoe und Gründer der gleichnamigen Stadt
 Pleuron (Aitolien), eine Stadt in Aitolien
 Pleuron (Krebstiere), ein Rückensegment bei Krebstieren
 Pleuron (Insekten), der seitliche Teil eines Segments des Insektenthorax